Восемь кораблей  и береговая база Королевского флота носили название HMS Centurion, в честь римских центурионов. Еще один планировался, но отменен.

 HMS Centurion — 34-пушечный корабль; спущен на воду в 1650; разбился в 1689.
 HMS Centurion — 48-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1691; разобран в 1728.
 HMS Centurion — 60-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1732; разобран 1769.
 HMS Centurion — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1774. Переведен на рейдовую службу в 1809, затонул на якоре в 1824; поднят; разобран в 1825.
 HMS Centurion — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1812 как HMS Clarence (1812). Переименован в HMS Centurion в 1826; разобран в 1828.
 HMS Centurion — 80-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1844. Переделан в винтовой в 1855,; продан в 1870.
 HMS Centurion — додредноутный линкор типа Centurion; спущен на воду в 1892; продан в 1910.
 HMS Centurion — линкор типа King George V спущен на воду в 1911. Переделан в корабль-мишень в 1926, числился как сторожевой корабль в 1940; затоплен в качестве брекватера при Арроманш в 1944.
 HMS Centurion планировался как 9000-тонный крейсер в 1945, но отменен в 1946.
 HMS Centurion (береговая база) — центр подготовки новобранцев, создан в Хаслмер в 1956, официально вступил в строй в 1957; получил имя в 1964. Передислоцирован в Госпорт, превращен в казарму новобранцев и расчетно-финансовый центр в 1970. Распущен в 1994, стал корпусом Centurion, тендером базы HMS Sultan, занимался в основном персоналом.